Józef Czekierski (1777–1827) – polski lekarz chirurg
 Józef Czekierski (1881–1906) – polski architekt teatralny